Эспанья́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент коммуны — Коррез. Входит в состав кантона Ла-Рош-Канийак. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны 19075.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 90 км юго-восточнее Лиможа, в 12 км к востоку от Тюля, в Центральном массиве и окружена лесом.

Деревня Эспаньяк была основана, вероятно, во время или после галло-римского периода. Первое письменное упоминание появилось около 930 года.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 337 человек.

Экономика 
Основу экономики составляют сельское хозяйство, в частности, животноводство, и сельский туризм.

В 2007 году среди 197 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 140 были экономически активными, 57 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 140 активных работали 130 человек (77 мужчин и 53 женщины), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 57 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Пюи-де-Валь XV века. Исторический памятник с 1927 года
 Церковь XVI века
 Часовня Каролингов

Примечания

Ссылки 

 

Коммуны департамента Коррез